Rerir (mythologie) , een held uit de Noordse mythologie
Rerir (Midden-aarde), een berg in de werken van J.R.R. Tolkien